Александр Васильевич Полушкин (15 января 1941 — 14 июля 2012) — советский режиссёр-мультипликатор. На студии «Куйбышевтелефильм» снял около 30 мультфильмов.

Биография 
Александр Васильевич Полушкин родился 15 января 1941 года. В 1959 году поступил Южно-Сахалинский педагогический институт. В 1963 году, за год до окончания учёбы, начал работать редактором на Сахалинской телестудии. С 1967 года на Куйбышевском телевидении. Работал главным редактором студии, снимал документальные фильмы. Параллельно с работой учился у московского режиссёра-мультипликатора Владимира Дмитриевича Дегтярева. Увлёкся мультипликацией. В 1975 году снял свой первый кукольный мультфильм «Волшебный мешочек». Учился у художник-мультипликатора Льва Львовича Жданова и вместе с ним снял несколько мультфильмов.

Умер после тяжёлой болезни 14 июля 2012 года.

Фильмография

Режиссёр 
 1975 — Волшебный мешочек
 1976 — Заяц, скрип и скрипка
 1976 — Раздобыл заяц магнитофон
 1978 — Беда
 1978 — Лесные сказки. Фильм первый
 1980 — Семь братьев
 1980 — Странный зверь
 1981 — В тусклом царстве, в сером государстве
 1982 — Почему заяц прячется
 1983 — Добрый лес
 1984 — Понарошку
 1985 — Про зайку ой и зайку ай
 1986 — Снегурята
 1986 — Филя
 1987 — Кувшинка
 1987 — Лесные сказки. Фильм второй
 1989 — Чудеса в гусляре
 1989 — Копилка
 1989 — Яблоня
 1990 — Свободный тиран
 1990 — Спутник икры
 1991 — Кладезь мудрости

Режиссёр и сценарист 
 1976 — Утренняя песенка
 1978 — Солнечный зайчик
 1983 — Пугали зайцы зайчонка
 1984 — Лосенок
 1985 — Петушишка

Режиссёр и художник-мультипликатор 
 1981 — Лень
 1982 — Сверчок

Источник

Ссылки 
 Полушкин Александр Васильевич на сайте Аниматор.ру

Мультипликаторы СССР
Режиссёры мультипликации СССР
Куйбышевтелефильм